Villanueva de la Peña puede referirse a:

Lugares de España:

 Villanueva de la Peña (Palencia): Localidad del municipio de Castrejón de la Peña, en la provincia de Palencia (Castilla y León).
 Villanueva de la Peña (Cantabria): Localidad del municipio de Mazcuerras (Cantabria).